Anwar Mesbah – sollevatore egiziano
 Djamel Mesbah – calciatore algerino con passaporto francese
 Hesham Mesbah – judoka egiziano